Owe steht für:

 Owe, ehemaliger Name von Aua (Neuenstein), Nordhessen
 ein männlicher Vorname, siehe Ove #Owe

 David Owe (* 1977), dänischer Schauspieler
 Richard Owe (1889–1970), deutscher Politiker (NSDAP)
 Owe (Fluss), Nebenfluss des Ogun

OWE steht als Abkürzung für:
 Operating Weight Empty, Leergewicht des Flugzeuges, siehe Flugzeuggewicht
 Opportunistic Wireless Encryption, Verschlüsselungsstandard

Siehe auch:
 OW

Abkürzung